Binntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Binntjärnen, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun, 
Binntjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Binntjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn